Джошуа «Джош» Нэвилл Картер (, род. 20 ноября, 1986 года, Даллас, Техас) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Лимож».

Биография 
В августе 2012 года питерский «Спартак» подписал контракт с форвардом Джошуа Картером, рассчитанный на 2 года. До этого два сезона баскетболист провел в Израиле — в «Маккаби Ашдод». В сезоне 2011/2012 находился на площадке в среднем по 35 минут за матч и набирал по 17 очков. Годом ранее начал свою карьеру в Европе в немецком «ЭВЭ Баскетс Ольденбург». В студенческом баскетболе выступал за команду Техасского Университета агрокультуры и машиностроения (Texas A&M University). В 2008 году должен был быть представлен на драфте НБА, но отказался в нём участвовать.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Спартак

Баскетболисты США
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Лимож»